Платфо́рма № 1 — топоним в пост-СССР.

 Платформа № 1 — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 059246
 Платформа № 1 — остановочный пункт / пассажирская платформа, Дальневосточная железная дорога (Хабаровский край). Код 970410
 Платформа № 1 — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 500221

См. также 
 Платформа № 2
 Платформа № 3